Катул (Catulus) и Катулл (Catullus) — римский когномен нескольких родов. Известны:

 Гай Лутаций Катул — консул (242 до н. э.).
 Квинт Лутаций Катул — консул (102 до н. э.).
 Гай Валерий Катулл (ок. 87 до н. э. – ок. 54 до н. э.) — поэт.

Окончание на -л или -лл зависит от написания оригинального имени на латыни. Когномен Лутациев — с ударением на первом слоге (Ка́тул), когномен Валериев — с ударением на втором (Кату́лл).

Прочие значения 
 Catull — шрифт без засечек, созданный в 1982 году дизайнером Густавом Йегером. Был использован для создания современного логотипа компании Google.
 (11965) Катулл — астероид главного пояса, который был открыт 12 августа 1994 года.